Intavolata ima više značenja:
 Intavolata, Cosenza
 Intavolata, Frosinone